Robertson County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Robertson County, Kentucky
 Robertson County, Tennessee
 Robertson County, Texas